

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Szerzawy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Szerzawy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów